Појам Манџурски кандидат може да се односи на:
 Манџурски кандидат (филм из 1962),
 Манџурски кандидат (филм из 2004),